Anschluss, de Duitse annexatie van Oostenrijk (1938–1945)
België in de Eerste Wereldoorlog
België in de Tweede Wereldoorlog
Duitse bezetting van Denemarken
Duitse bezetting van Frankrijk
Duitse bezetting van Luxemburg
Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog
Duitse bezetting van Noorwegen
Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Duitse bezetting van Tsjecho-Slowakije
Duitse bezetting van Wit-Rusland